Ел Поблано има више значења:

 Ел Поблано (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Поблано, Ел Пасифико (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику